Абу Мухаммад Абд аль-Малик ибн Хишам аль-Химьяри (араб. أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري), известный как Ибн Хишам (ум. 834, Каир) — средневековый арабский учёный из Басры.

Известен обработкой жизнеописания Мухаммада («Китаб сират расул-Аллах», «Книга о жизни посланника Аллаха»), составленного Ибн Исхаком (умер в 768 году); издано Бюстенфельдом (2 т., Геттин., 1858—1860), на немецкий язык переведено Густавом Вейлем (Weil, Штуттгард, 1864). В произведении «Сира» — ценном источнике по истории ислама — описывает события из жизни пророка Мухаммада и халифов.

Переводы на русский язык 
 перевод с арабского и комментарии А. Б. Куделина и Д. В. Фролова, 2009

 перевод с арабского Н. А. Гайнуллина, 2012
 переиздано в 2005 г
 переиздано в 2007 г.
 переиздано в 2008 г.

Примечания

Ссылки 
 
 

Арабские историки